Вормсі () — 4-й за величиною естонський острів, розташований у Балтійському морі.
  Вормсі () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Ляенемаа.
 Вормсі () — ландшафтний заповідник в Естонії.